Округ Тейлор () располагается в штате Висконсин, США. Официально образован в 1875 году. По состоянию на 2010 год, численность населения составляла 20 689 человека.

География 
По данным Бюро переписи США, общая площадь округа равняется 2 548,563 км2, из которых 2 525,253 км2 суша и 25,900 км2 или 1,000 % это водоемы.

Соседние округа

Население 

По данным переписи населения 2000 года в округе проживает 19 680 жителей в составе 7 529 домашних хозяйств и 5 345 семей. Плотность населения составляет 8,00 человек на км2. На территории округа насчитывается 8 595 жилых строений, при плотности застройки около 3,00-ти строений на км2. Расовый состав населения: белые — 98,71 %, афроамериканцы — 0,09 %, коренные американцы (индейцы) — 0,19 %, азиаты — 0,23 %, гавайцы — 0,00 %, представители других рас — 0,19 %, представители двух или более рас — 0,59 %. Испаноязычные составляли 0,65 % населения независимо от расы.

В составе 33,80 % из общего числа домашних хозяйств проживают дети в возрасте до 18 лет, 59,30 % домашних хозяйств представляют собой супружеские пары проживающие вместе, 7,10 % домашних хозяйств представляют собой одиноких женщин без супруга, 29,00 % домашних хозяйств не имеют отношения к семьям, 24,70 % домашних хозяйств состоят из одного человека, 11,20 % домашних хозяйств состоят из престарелых (65 лет и старше), проживающих в одиночестве. Средний размер домашнего хозяйства составляет 2,58 человека, и средний размер семьи 3,10 человека.

Возрастной состав округа: 27,10 % моложе 18 лет, 7,60 % от 18 до 24, 28,30 % от 25 до 44, 21,80 % от 45 до 64 и 21,80 % от 65 и старше. Средний возраст жителя округа 37 лет. На каждые 100 женщин приходится 102,60 мужчин. На каждые 100 женщин старше 18 лет приходится 100,40 мужчин.

Средний доход на домохозяйство в округе составлял 0 USD, на семью — 0 USD. Среднестатистический заработок мужчины был 0 USD против 0 USD для женщины. Доход на душу населения составлял 0 USD. Около 0,00 % семей и 0,00 % общего населения находились ниже черты бедности, в том числе — 0,00 % молодежи (тех, кому ещё не исполнилось 18 лет) и 0,00 % тех, кому было уже больше 65 лет.

Примечания

Ссылки 

  Официальный сайт правительства округа Тейлор, штат Висконсин
  Национальная ассоциация округов США
  Reminiscences and Anecdotes of early Taylor County
  Tannery
  Map of Taylor County, Wisconsin

Округа Висконсина